Joey Mormina (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-italien.

Carrière en club 
En 2001, il débute dans la NCAA avec l'Université de Colgate. Un an plus tard, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie en , en . En 2005-2006, il passe professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec le club école des Kings de Los Angeles, les Monarchs de Manchester. En 2007-2008, il signe en tant qu'agent libre un contrat d'un an avec les Hurricanes de la Caroline avec qui il joue un match dans la LNH. Néanmoins, il est assigné toute la saison aux River Rats d'Albany. Le , il signe un contrat de un an avec les Penguins de Pittsburgh.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001||Holderness School ||HS ||29 ||15 ||15 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Université de Colgate || NCAA|| 34|| 2|| 13|| 15|| 28||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Université de Colgate|| NCAA|| 40|| 4|| 9|| 13|| 52||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004||Université de Colgate|| NCAA|| 28|| 2|| 10|| 12|| 26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Université de Colgate|| NCAA|| 39|| 8|| 8|| 16|| 50||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 61|| 0|| 13|| 13|| 70|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 62|| 2|| 9|| 11|| 108|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| River Rats d'Albany||  LAH|| 77|| 4|| 9|| 13|| 96||7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2008-2009|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 70|| 2|| 7|| 9|| 71|| 12|| 0|| 0|| 0||12
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 77|| 5|| 18|| 23|| 102|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| 2010 ||EC Red Bull Salzbourg || Trophée européen||2 ||0 ||0 ||0 ||4 || -|| -|| -|| -||- 
|-
|2010-2011 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||50 || 2|| 9|| 11|| 44|| 12|| 0|| 0|| 0||16
|-
|2011-2012 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH || 59 || 6 || 15 || 21 || 70 || 12 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2012-2013 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH || 54 || 3 || 7 || 10 || 60 || 15 || 1 || 7 || 8 || 36 
|-
|2013-2014 || Crunch de Syracuse ||LAH || 56|| 3|| 10|| 13|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Crunch de Syracuse ||LAH || 54|| 4|| 16|| 20|| 70|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016 || Crunch de Syracuse ||LAH || 30|| 0|| 3|| 3|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Americans de Rochester ||LAH || 20 || 0 || 3 || 3 || 36 || - || - || - || - || -

Notes et références

Naissance en juin 1982
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Americans de Rochester